

Населені пункти та їхні частини

 Фльоренця — село в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Фльоренця — село в гміні Мохово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Фльоренця — частина міста Мінськ-Мазовецький в Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Фльоренця — колонія в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки